türkisch steht für:

 zur Türkei gehörig
 türkische Sprache
 zur Ethnie der Türken gehörig

Siehe auch:
 Türkische Lateinalphabete
 Turksprachen
 Turkstaat
 Turkvölker